Целлариус — . Известные носители:

 Целлариус, Александр (1898—1979) — сотрудник германской военной разведки, фрегаттен-капитан.
 Целлариус, Андреас (около 1596 — 1665) — голландский и немецкий картограф, инженер, астроном и математик.
 Целлариус, Кристоф (1638—1707) — немецкий историк.